Wilerhorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Wilerhorn (bergstopp i Schweiz, Valais),  
 Wilerhorn (bergstopp i Schweiz, Obwalden),